Navafría puede hacer referencia a:

 Navafría, localidad del municipio de Valdefresno, provincia de León (España).
 Navafría, municipio de la provincia de Segovia (España).
 Puerto de Navafría, puerto de montaña de la sierra de Guadarrama (España).
 Necrópolis celtibérica de Navafría, necrópolis situada en Maranchón (Guadalajara, España).